Lillo, Lilló ou Lillö est un nom propre : toponyme, nom de famille Lillo, surnom ou prénom Lillo. Il peut désigner :

Toponyme

Espagne 
 Lillo, commune de la province de Tolède.
  (Lliño en asturien), paroisse civile (division administrative) appartenant à la ville d'Oviedo, dans les Asturies, dans laquelle se trouve l'église Saint-Michel-de-Lillo (voir le chapitre Architecture).
 , localité de la commune de Fabero, dans la comarque du Bierzo, dans la Province de León et la Communauté autonome de Castille-et-León.
 Puebla de Lillo, commune de la province de León, dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Camino de Lillo, gisement archéologique situé aux environs immédiats du « Camino de Lillo » (chemin de Lillo), à  au nord de la commune de La Villa de Don Fadrique près de la route CM-3005 de Lillo (Castille). Situé sur une élévation de terrain au sud de la « Zanja de la Veguilla » au milieu des vignes, le gisement se présente sous forme d'abondante dispersion de céramiques et de latericio de l'époque moderne, à un endroit où il a pu exister une maison ou un atelier aujourd'hui disparu.
  (également appelé « Tajos de Alcaudique »), espace naturel de la Sierra de Loja (chaîne de montagnes) sur la commune espagnole de Loja dans la province de Grenade et la communauté autonome d'Andalousie. Tajos de Lillo est connu pour une grotte dotée de peintures rupestres découvertes en 2004. « Tajos » signifie « faille ». Le nom du site fait référence à « de Lillo » à cause d'une ferme des environs appelée « Cortijo de Lillo », sans doute du nom de famille d'un propriétaire de la ferme par le passé. « Alcaudique » est le nom d'une petite rivière proche du site.

Belgique 
 Berendrecht-Zandvliet-Lillo, un district de la ville belge flamande d'Anvers, constitué en 1958 par la fusion des communes de Berendrecht, Zandvliet et Lillo
 Lillo, un ancien village sur la rive droite de l’Escaut, situé dans l'actuel port d'Anvers en Belgique, désormais rattaché à la commune d'Anvers. Il comportait trois agglomérations dont deux ont été rasées pour permettre l’expansion du port d’Anvers :
 Fort Lillo (aussi appelé Lillo-Fort), un ancien fort militaire qui reste la seule agglomération existante parmi les trois, encore habitée de nos jours
 Oud-Lillo (« Lillo-le-Vieux ») qui était le village de Lillo proprement dit
 Lillo-Kruisweg (« Lillo-Croisée des chemins ») 
 , un village dans la commune belge Houthalen-Helchteren, dans la province du Limbourg.

Norvège 
 Lillo, une localité au nord de la ville norvégienne de Østre Toten
 Lillomarka, une zone de forêts située à  au nord-est d'Oslo, capitale de la Norvège, qui possède une ancienne mine, une grotte et des lacs, utilisée avant les années 1960 comme zone d'habitat précaire, et de nos jours employée comme zone verte récréative et sportive.

Suède 
 , une réserve naturelle dans la municipalité de Höör du comté de Skåne (Scanie)
 , un lac dans la municipalité d'Ulricehamn

Surnom et prénom 
 Lillo, un surnom et prénom porté surtout en Italie.

Italie 
 Lillo Lauricella, alias Claudio Liverani (Palerme, 1945 - Caracas, 2002), un homme d'affaires multimilliardaire italien du milieu des casinos sud-américains, connu pour être un blanchisseur de l'argent de la cocaïne de la famille mafieuse Magliana, et proche de l'Anonima Sequestri, la mafia sarde. Il est assassiné le  à Caracas
 Lillo Quaratino (Angelo Quaratino), né au , un contrebassiste de jazz italien
  (1952-), un poète, écrivain et journaliste italien
 Lillo Iacolino, un scénariste et assistant réalisateur italien qui a travaillé notamment dans les films L'Oncle de Brooklyn (Lo Zio di Brooklyn) et Totò qui vécut deux fois (Totò che visse due volte)
  dit Lillo (1950-), un entrepreneur et dirigeant sportif italien, actuel président de la Reggina Calcio, un club de football de la ville de Reggio de Calabre
 , un duo de comiques italiens formé par  (« Lillo », né en 1962) et  (« Greg », né en 1963), qui sont également auteurs humoristiques, chanteurs et acteurs
  alias « Lillo », le batteur du groupe italien  qui a existé de 1999 à 2002

Patronyme 
 Lillo, un patronyme porté dans de nombreux pays.

Espagne 
 Francisco de Lillo, un évêque de Guadix, ville espagnole de la province de Grenade, en activité en 1574
  (1566-1630), un visiteur de terres (chargé de mesurer les terres des indiens et des espagnols) de la Couronne espagnole au  dans la Capitainerie générale du Chili. Il est le fils du Comendador Ginés de Lillo y de Aldonza
 Juan Antonio de Lillo (né à Lillo (Castille-La Manche) en 1764-1840): un évêque de Nueva Cáceres aux Philippines de 1833 à 1840
 Félix Valverde Lillo (1855-1935), un chirurgien de Merida qui a donné son nom à une rue de cette même ville
 Manuel Ortega Diaz ou « El Lillo » (?-1887), un torero de Cadix en Espagne au , frère du banderillero El Cuco, et père du célèbre torero  (Antonio Ortega Ramírez)
 Jose María Sarget y Lillo (1849 ou 1852-1909), le président de la députation provinciale d'Alicante, de 1898 à 1899
 Heliodoro Lillo Lutteroth (1903-1968), un écrivain espagnol, poète et traducteur (notamment de Jules Verne), directeur de la bande dessinée  qui a été éditée à une trentaine de numéros en 1959
 Manuel Lillo Callejón (?-1933), un élève architecte qui assassina son professeur , architecte espagnol connu pour avoir dessiné et construit l'édifice de la Compagnie asturienne des mines dont il était aussi directeur. L'assassin agit par vengeance pour avoir été recalé par Manuel Martínez Ángel à un concours d'architecture municipale de la mairie de Madrid, à la suite de quoi il se suicida.
  (1915-), un trompettiste et compositeur d'opéras espagnol. Il a été donné le nom de « Conservatoire Professionnel Municipal de Musique Vicente Lillo Cánovas » au conservatoire de la ville de San Vicente del Raspeig en Espagne
  (1925-1976), un peintre espagnol d'inspiration surréaliste, également créateur de décors et de costumes de ballet
  (?-1971), marquise de Huércal-Overa, la septième et dernière descendante directe du premier marquis de Huércal-Overa (Antonio María Montanaro y Leonárdiz), d'une famille noble de la localité de Huércal-Overa, dans la Province d'Almería en Espagne portant le titre  (Marquisat de Montanado)
 Ramón Rufino Lillo Lozano de Sosa, un inspecteur en chef de la police espagnole, connu pour avoir été relevé de ses fonctions de responsable de la dotation policière de la Audiencia Nacional (le haut tribunal espagnol) en 1988, après que , un chef d'entreprise soupçonné de fraude fiscale à grande échelle, se soit échappé d'une détention par cet organisme. À la suite de quoi Ramón Lillo est nommé au Cabinet d'information de la sécurité de l'État, organisme chargé de coordonner la lutte antiterroriste, une promotion qui lui vaudra de fortes critiques au regard de son limogeage.
 , un acteur espagnol 
 Javier Lillo García-Cano (1934-2010), connu comme « Javier Lillo », un peintre aquarelliste paysager espagnol originaire de Tolède et résidant à la Corogne en Galice (Espagne)
  (1939-), originaire de San Vicente del Raspeig, le premier chef d'orchestre et compositeur de la  (orchestre d'harmonie) de la ville espagnole de Carthagène (communauté autonome de Murcie)
  (1940-), un compositeur espagnol de musique classique, transcripteur et arrangeur, auteur de nombreuses œuvres symphoniques et de chansons populaires. Multi-instrumentiste, il a notamment joué dans la 
 , connu comme « Manuel Lillo » (1944-2012), un acteur espagnol de théâtre et de cinéma, ainsi que metteur en scène de théâtre 
 Pedro Antonio Lillo Carpio (1945-2005), un archéologue et professeur d'université spécialisé dans les recherches sur la culture ibérique dans la région de Murcie
  (1948-), une politicienne espagnole, membre du Parti populaire de la Communauté valencienne, maire de San Vicente del Raspeig et présidente de la députation provinciale d'Alicante.
 José Manuel Monllor Lillo, maire PSPV-PSOE entre 1991 et 1993 de San Vicente del Raspeig dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne en Espagne
 José Lillo Galiani (1948-), un sculpteur sur métal espagnol de Valdepeñas, ville de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche
 Juan De Lillo (né au ), un journaliste et écrivain spécialisé dans l'histoire de la ville d'Oviedo dans les Asturies en Espagne 
 Antonio Lillo Alcaraz, un professeur de l'université de Murcie et écrivain spécialisé dans la philologie grecque
 Juan Luis Coello Lillo (né à Ciudad Real en 1958), un écrivain espagnol spécialisé dans les livres de bateaux de l'armée espagnole
 Ricardo García Lilló, ou Ricardo G. Lillo, ou Ricardo Gª Lillo, ou Ricardo Lillo, ou Riccardo Lillo, ou Ricardo Lilló (né au ), un acteur espagnol
 Juanma Lillo (Juan Manuel Lillo Díez) (1965-), un entraîneur espagnol de football
 Amadeo Salvo Lillo (1967-), un chef d'entreprise, fondateur de Power Electronics à Valence, et actuel président du Valencia Club de Fútbol 
  (1969-), un docteur en philologie classique, professeur de latin au lycée San Tomé de Freixeiro (Vigo) et auteur de nombreux livres et articles sur le monde antique
 , (1975-), un scénariste, réalisateur espagnol de cinéma et de télévision et animateur de radio, barcelonais originaire de Albaladejo dans la province de Ciudad Real 
 Jesús Lillo, un journaliste du journal espagnol ABC
 Fernando Lillo, le pianiste du groupe espagnol , un groupe murcien de musique minimaliste shoegazing et post-rock
 Sergio Lillo, un journaliste sportif du magazine automobile espagnol Scratch spécialisé dans la Formule 1
 Alan Lillo, un humoriste de l'émission satirique sportive espagnole de télévision  sur la chaîne de télévision espagnole Telemadrid 
  (1985-), un monteur et réalisateur espagnol de cinéma

Argentine 
 Miguel Lillo (1862-1931), un naturaliste argentin dont l'abréviation d'auteur en botanique est Lillo.
  (1953-1980), un détenu disparu à l'âge de 27 ans en Argentine pendant la dictature militaire de 1976 à 1983
  (1973-), un footballeur argentin en retraite qui jouait dans les années 1990-2000, notamment au Club Atlético Talleres de Córdoba en Argentine, et au Krylia Sovetov Samara de Samara en Russie
  (1985-), un footballeur argentin

Chili 
 , plus connue comme « sœur Josefa de los Dolores » ou « sœur Dolores Peña y Lillo » (1739-1823), une religieuse et écrivain chilienne de la période coloniale présente dans les couvents de l'Amérique du Sud
  (1826-1910), un poète, journaliste et politicien chilien (ministre de l'intérieur en 1886 sous José Manuel Balmaceda Fernández), coauteur des paroles de l'hymne national du Chili. Au Chili, il a donné son nom à une rue de Santiago (la capitale), de Valparaíso, de Peñaflor, de Quilpué, de Quillota et de Viña del mar, et à une rue d'Asuncion, la capitale du Paraguay 
 Baldomero Lillo Figueroa (1867-1923), un conteur chilien, considéré comme le maître du genre du réalisme social au Chili. Il est le neveu de Eusebio Lillo Robles et le frère de Samuel Lillo Figueroa
  (1870-1958) un écrivain chilien. Il est le neveu de Eusebio Lillo Robles et le frère de Baldomero Lillo Figueroa
 , un député chilien du PL qui a exercé de 1918 à 1921
 , un député chilien du  qui a exercé de 1918 à 1921
 , un député chilien PR de la ville de Combarbalá au  (nom donné au Congrès national du Chili entre 1930 y 1932), qui a exercé de 1930 à 1934 
 , un député chilien  de la ville de Casablanca au  (nom donné au Congrès national du Chili entre 1930 y 1932), qui a exercé de 1930 à 1934 
 (vers 1932-2012), un psychiatre, professeur d'université et écrivain chilien
 , plus connu comme « Tony Caluga » (1917-1997), un clown chilien
 Arturo Peña Lillo (1918-2009), un éditeur chilien
 Sergio Adrián Maureira Lillo (1927-1946), un militant du parti politique chilien de gauche MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria, Mouvement d'action populaire unitaire), dont la disparition ou l'assassinat sous le régime dictatorial de Pinochet est recensée sur la liste établie par la Commission Rettig. Ses restes ainsi que ceux de ses quatre fils ont été retrouvés à  le 
 ,  et , 3 autres prisonniers disparus à la suite du coup d'État militaire du général Pinochet en 1973
 Raúl Lillo, un ex agent de la DINA et de la CNI (services secrets d'Augusto Pinochet), soupçonné par un juge d'avoir participé en tant qu'auteur du délit à l' du président chilien Eduardo Frei Montalva par empoisonnement au gaz moutarde et au poison pour les rats.
  (né au ), un homme politique chilien du parti politique UDI,  (gouverneur régional) de 2012 à 2013 
 Sergio Lillo (né au ), un chanteur de musique pop chilien en activité dans les années 1960 à 2000, qui a appartenu respectivement aux groupes « Los Cuatro Cuartos » et « Los Solitarios » avant de faire une carrière en solo
  (1957-), un écrivain chilien
  dit « Pancho » Aleuy (né au ), un homme politique chilien, vice-président du Parti socialiste, sous-secrétaire de Développement régional nommé par Michelle Bachelet, président du directoire du journal chilien La Nación
  (1962-), un professeur chilien de sciences politiques et d'histoire et géographie de l'université de La Serena au Chili. Il est également intendant (gouverneur) de la Région de Coquimbo de 2006 à 2010
 , un compositeur, interprète et guitariste chilien exilé en France pendant quinze ans à la suite du coup d'État du Général Pinochet, un des musiciens et le directeur artistique actuel de l'orchestre Quilapayún depuis 1968
 , une scénariste chilienne de séries télévisées et de telenovelas 
  ou Cristina Peña y Lillo, une actrice chilienne de séries et de telenovelas 
 Raúl Ignacio Lillo Pérez, un journaliste et animateur de Radio Disney (Chili) depuis 2008
 Héctor Javier Aldea Lillo (1980-), un footballeur chilien
  (1983), un footballeur chilien qui a joué au Chili, en Indonésie et en Thaïlande
  (1989-), une actrice chilienne

Mexique 
 Rafael Lillo (né au ), un dessinateur mexicain de bande dessinée (historieta) du début du , auteur notamment de Las aventuras de Adonis en 1908 
 Julia Carabias Lillo (1954-), une biologiste mexicaine de l'université nationale autonome de Mexico, présidente de l'Institut national de l'écologie, secrétaire d'État à l'Environnement et aux Ressources naturelles dans le gouvernement d'Ernesto Zedillo. En 2004, elle remporte le prix international Cosmos pour ses recherches dans le champ de la défense de l'environnement

Colombie 
 Sergio Lillo, un top modèle colombien

Italie 
 Giuseppe Lillo (1814-1863), un compositeur romantique italien
 Flora Lillo, de son vrai nom Flora Alba Adele Angiolillo (1928-1995), une actrice italienne
 Silvio Lillo, un acteur italien qui a joué notamment dans les films L'Amour à la ville (L'amore in città, 1953),  (1957) et Le italiane e l'amore (1961)
  (1969-), un journaliste et écrivain italien
 Antonietta De Lillo (1960-), une réalisatrice, photographe et journaliste italienne

France 
 Colonel Gilles Lillo, le chef de corps de 2003-2005 du  d'artillerie de montagne basé à Varces dans la banlieue de Grenoble
 Natacha Lillo, une historienne française, docteur en histoire contemporaine, maître de conférences en civilisation espagnole contemporaine à l'université Paris-VII (en 2004), qui écrit notamment des ouvrages sur l'immigration espagnole, italienne et portugaise en France

Angleterre 
 George Lillo (1693-1739), un dramaturge anglais

Allemagne 
 Lillo de Battenfeld (en allemand : Lillo aus Battenfeld), chantre juif et premier chef de la prière de la synagogue de Marbourg (Hesse, Allemagne) lors de sa construction en 1818
 , de son vrai nom Calogero Scrimali (1973-), un pianiste et arrangeur allemand

États-Unis 
 Marie Lillo (1929-2011), une actrice et chanteuse américaine
 Don DeLillo (1936-), un écrivain romancier américain
 Igor Jadue Lillo (1964-), un directeur de la photographie dans le cinéma américain
 Lillo Brancato (1976-), un acteur américain d'origine colombienne adopté par des parents américains d'origine italienne. Il est connu pour son rôle dans Il était une fois le Bronx, le premier film de Robert De Niro. Il fut emprisonné pendant 10 ans pour un braquage avec homicide

Canada 
 Valérie Gervais-Lillo (née au ), une actrice canadienne

Suisse 
 José Lillo, un auteur et metteur en scène suisse

Suède 
 Alvaro Lillo, un bassiste du groupe de black metal suédois Watain

Norvège 
 , chanteur et guitariste du groupe de rock norvégien

Estonie 
 Kalev Lillo, un député estonien de 2011 à 2015

Pseudonyme 
 Lillo (né en 1989), pseudonyme de Manuel Castellano Castro, footballeur espagnol.

Personnages de fiction 
 « Lillo, Lallo e Lello », 3 personnages du dessinateur de BD, scénariste, illustrateur et artiste peintre italien Carlo Peroni (dont le pseudonyme est Perogatt)
 Lillo, un personnage du film italien Johnny Stecchino de Roberto Benigni, interprété par Alessandro De Santis
 Baldomero Lillo et Ofelia Lillo, deux personnages de la telenovela chilienne Romané
 Camillo « Lillo » Ferri, un personnage interprété par l'acteur italien Christian De Sica dans le film italien de 2006 Natale a New York (Noël à New York) du réalisateur Neri Parenti
 Francisca María Ragner Lillo et Carlos Andrés Ragner Lillo, deux personnages de fiction de la telenovela chilienne  joués par les acteurs chiliens  et .

Cinéma 
 , un film court muet américain de 1916 réalisé par Thomas Ricketts, où le personnage Lillo est joué par l'actrice américaine May Allison.
 Lillo e Cinese, un film de 1983 réalisé par Alfredo Giannetti
 , un film de 2007 réalisé par , qui est en fait une anthologie des sketchs les plus populaires du duo comique

Musique 
 , un groupe de rock norvégien fondé en 1984, dont le nom est inspiré du nom d'un de ses membres, le chanteur et guitariste Lars Lillo-Stenberg
 Lillo, la troisième chanson de l'album Debout la d'dans ! de 2006 du groupe lillois de rap Ministère des affaires populaires

Histoire 
 Bataille navale de Lillo, une bataille en 1574 près du fort Lillo, près de l’estuaire de l’Escaut en Belgique, lors de la guerre de Quatre-Vingts Ans (révolte armée aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et au Nord de la France contre la monarchie espagnole).
 Le front de Puebla de Lillo, un épisode de la guerre civile espagnole qui s'est produit à proximité du village de Puebla de Lillo dans la province espagnole des Asturies, où les républicains ont retardé l'avancée des troupes du Général Franco dans sa conquête du nord industriel de l'Espagne

Architecture 
 Église Saint-Michel-de-Lillo, une église préromane du  située près d'Oviedo en Espagne, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
  ou Lillö borg, un château médiéval en ruine à Norra Åsum, paroisse de la municipalité de Kristianstad au sud de la Suède
 Fort Lillo, un ancien fort militaire de la ligne de défense d'Anvers sur la rive droite de l’Escaut, édifié en 1573 par les Anversois sous commandement espagnol, désormais situé dans le port d'Anvers en Belgique
 Parque Miguel Lillo, un parc de Necochea, ville de la province de Buenos Aires, en Argentine, construit au  
 Stade Cino-et-Lillo-Del-Duca, le stade de football de la ville d'Ascoli Piceno en Italie, dans la région des Marches, construit de 1955 à 1962
  (en français, le pont de Lillo), un pont construit en 1967 dans la zone portuaire d'Anvers en Belgique, sur la rive droite de l'Escaut près de Fort Lillo

Botanique 
 Miguel Lillo est un botaniste dont « Lillo » est l’abréviation d'auteur en taxinomie végétale. Un genre d'Araceae (Lilloa) et 235 espèces de plantes lui rendent hommage. Lui rendent également hommage :
 La Faculté des sciences naturelles et l'Institut Miguel Lillo, ainsi que la  (fondation scientifique argentine) de Necochea ont été créés en l'honneur de Miguel Lillo, et sont dédiés à la recherche en sciences naturelles 
 , en abrégé « Lilloa », en référence au botaniste Miguel Lillo, une revue de la Fondation Miguel Lillo sur la botanique illustrée et sur divers thèmes liés à la nature, éditée en Argentine, dont la première publication date de 1937
 Opera Lilloana, une revue de la Fondation Miguel Lillo sur la botanique et divers thèmes liés à la nature, en référence au botaniste Miguel Lillo, dont la première publication date de 1957

Faune 
 Lillo est l’abréviation d'auteur en taxinomie zoologique de Miguel Lillo. Plusieurs espèces d'oiseaux portent cette référence :
 le Tinamou superbe (Eudromia formosa, Lillo, 1905)
 le Doradite de Dinelli (Pseudocolopteryx dinelliana, Lillo, 1905) 
 la Conure de Patagonie (Cyanoliseus patagonus, Dabbene & Lillo)
 l'elaltitan, un genre de dinosaures sauropodes titanosaures lithostrotia qui vivait à la fin du crétacé pendant le Cénomanien et le Turonien en Amérique du Sud

Divers 
 , un aérodrome sportif espagnol près de la ville de Lillo, dans la province de Tolède en Espagne

Références 
 (es) Cet article est partiellement issu de nombreux articles de Wikipédia avec le nom Lillo en espagnol

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme